Nikša Eterović (* 1955 in Split) ist ein jugoslawisch-deutscher Theaterregisseur, Theaterpädagoge und Autor.

Eterović studierte Regie, Theater und Rundfunk an der Akademie für Theater, Film und Fernsehen in Zagreb. Parallel studierte er Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaften in Zadar. Seit 1972 hat Eterović Regie in mehr als 100 Theaterstücken international geführt.

1989 ging Eterović nach Berlin. Über sieben Jahre realisierte Eterović den Zyklus Café der Intuition mit einem mehrsprachigen, internationalen Ensemble.

Eterović führte Regie, die Konzeption, die Dramaturgie und die Textmontage bei der Theaterstückreihe don quijotes Doppelgänger, bestehend aus den Einzelstücken  fliehen mit don quijote,  mythos der erinnerung und don quijotes letzte reise, die jeweils an unterschiedlichen Orten aufgeführt wurden. Teil 1 wurde im Deli an der Schillingbrücke, Teil 2 im Kinosaal des ehemaligen Staatsratsgebäudes in Berlin-Mitte und Teil 3 im Gasometer Schöneberg aufgeführt.

Weiterhin führte er unter anderem Regie bei dem Stück Ulysses oder der Zyklop und seine Nashörner. 2012 führte Eterović Regie bei den Stücken Zoostory und Öffentlicher Nah- und Fernverkehr.

1995 gründete er das Internationale Ausbildungsinstitut theakademie in Berlin. 1996 war Eterović an Tin – im Paradies seiner Hölle gemeinsam mit dem jugoslawischen Dichter Tin Ujević und Davor Korić beteiligt. Im Jahr 2002 erfolgte die Gründung des teNTheater Berlin.

Einzelnachweise 

Theaterregisseur
Autor
Jugoslawischer Emigrant in Deutschland
Jugoslawe
Deutscher
Geboren 1955
Mann